okólnik – ogrodzona część podwórza bądź pastwiska, przeznaczona dla bydła, owiec lub koni
 okólnik (kurenda) – rodzaj pisma urzędowego
 ulica Okólnik w Warszawie
 Okólnik (Białoruś)